Єзекіїль Кембой  (, 25 травня 1982) — кенійський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com 

Кенійські стипльчезисти
Кенійські бігуни на середні дистанції
Кенійські олімпійські чемпіони
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2004
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2004
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2008
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Чемпіони світу з бігу на 3000 метрів з перешкодами
Олімпійські чемпіони з бігу на 3000 метрів з перешкодами‎
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2012

Призери Африканських ігор з легкої атлетики